Jerada steht für

 Jerada (Provinz), Provinz in Marokko
 Jerada (Gemeinde), Gemeinde in Marokko
 Jerada (Krater), einen Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde
 Jerada (Syrien), antike Stadt in Syrien